Рирдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рирдон, Джон (род. 1975) — канадский актёр кино и телевидения.
 Рирдон, Кен (1921—2008) — бывший канадский хоккеист, защитник.